Musljumowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Musljumowo (Tatarstan, Asnakajewski), Dorf in der Republik Tatarstan, Asnakajewski rajon
 Musljumowo (Tatarstan, Musljumowski), Dorf in der Republik Tatarstan, Verwaltungssitz des Musljumowski rajon
 Musljumowo (Tscheljabinsk), Dorf und Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk